Lahoud est un nom qui peut faire référence à plusieurs familles libanaises.

Personnalités et familles libanaises 

La famille Lahoud (), une grande famille de notables libanais. C'est une famille maronite originaire de Baabdat au Mont-Liban. Ses membres ont joué un grand rôle dans l'histoire du Liban où ils occupent depuis trois générations la scène politique et militaire. La famille qui est très nationaliste et a toujours été attachée au côté arabe du Liban. C'est dans cette atmosphère, que l'ancien président de la République libanaise, Émile Lahoud a été éduqué.

Généalogie :
 Émile Lahoud, député et ministre dans les années 1940 et 1950, oncle et parrain du président Émile Lahoud.
 , député et ministre dans les années 1950 et 1960.
 Nassib Lahoud (1944-2012), homme d'affaires et homme politique libanais, ancien ministre et député et ancien ambassadeur aux États-Unis.
 Jamil Lahoud, ancien militaire et député du Liban.
 Émile Lahoud (1936-), commandant en chef de l'armée (1989-1998) et président de la République libanaise de 1998 à 2007.
  (1975- ), ancien député.
 Fouad Lahoud (? -1982), homme politique libanais, député en 1972.

Une autre famille Lahoud, sans parenté avec la précédente, dont :
 Victor Lahoud (1939-1990), officier supérieur de l'armée libanaise qui émigra en France en 1982 avec sa famille dont ses deux fils :
 Marwan Lahoud (1966-), ingénieur et actuel directeur général d’EADS.
 

Et aussi : 
 Raphael Lahoud (1901- 1977) conseiller politique du général Perón ancien président de l'Argentine 
 Aline Lahoud (1986-), chanteuse libanaise ; fille de Nahi Lahoud (producteur) et de Salwa Al Katrib (1953-2009).
 Anne-Gabrielle Heilbronner-Lahoud, haut fonctionnaire française, directrice des services et prestations de la SNCF, qui épousa Imad Lahoud.
 Romeo Lahoud (1931-2022), metteur en scène, auteur, compositeur et scénariste de comédies musicales libanaises.

Autres personnalités 
  (1947-), joueur américain de baseball.
 Michael Lahoud (1986-), joueur américain de football (soccer) né au Sierra Leone, d'origine libanaise.
Imad Lahoud (1977-), vice-président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, d'origine libanaise.

Autre graphie 
 Grant Lahood, cinéaste.
 Ray LaHood (Raymond H. LaHood) (1945-), homme politique américain ; d’ascendance libanaise par son père.
 Darin LaHood (1968-), homme politique américain ; fils de Ray LaHood.

Famille du Liban
Homonymie de patronyme